Бернёй — коммуна во Франции, департамент Верхняя Вьенна
 Бернёй — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Бернёй — коммуна во Франции, департамент Сомма
 Бернёй — коммуна во Франции, департамент Шаранта